Radischtschew steht für:
 Alexander Nikolajewitsch Radischtschew (1749–1802), Philosoph, Schriftsteller und Revolutionär aus dem Russischen Kaiserreich
 Radischtschew-Kunstmuseum Kunstmuseum in der russischen Stadt Saratow
 (2833) Radishchev, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Radischtschewo